Senegal deltog første gang i olympiske lege under Sommer-OL 1964 i Tokyo, og har deltaget i samtlige efterfølgende sommerlege. De deltog første gang i vinterlege under Vinter-OL 1984 i Sarajevo, og har deltaget i totalt fem vinterlege.

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 
 Senegals OL-statistik  på Sports-reference.com

 
 
OL